John Murphy (1786-1841) – amerykański polityk, gubernator Alabamy
 John Murphy (ur. 1953) – amerykański pływak, medalista olimpijski
 John Murphy (ur. 1965) – brytyjski kompozytor, autor muzyki filmowej
 John Murphy (ur. 1984) – amerykański kolarz
 John Murphy – amerykański lekkoatleta